Сямыньский международный центр (Xiamen International Centre, 厦门国际中心) — комплекс небоскрёбов, расположенный в китайском городе Сямынь (провинция Фуцзянь). Главная башня (344 м) закончена в 2019 году, по состоянию на начало 2020 года она являлась самым высоким зданием города. Архитектором комплекса выступила американская фирма Gensler из Сан-Франциско. 

В 1996 году началось строительство башни China Post & Telecommunication, однако вскоре из-за финансовых трудностей заказчика проект был остановлен на уровне подиума. В 2014 году стройка возобновилась, в 2016 году главная башня была возведена под крышу.

 Офисная башня Xiamen Cross Strait Financial Center (344 м) имеет 68 наземных и 4 подземных этажа.
 Гостиничная башня Xiamen International Centre Hotel Tower (216 м) имеет 50 наземных и 5 подземных этажей.

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Сямыня